Henking ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Henking (1897–1988), Schweizer Kirchenmusiker und Komponist
 Christian Henking (* 1961), Schweizer Komponist, Dirigent und Hochschullehrer
 Hermann Henking (1858–1942), deutscher Zoologe und Entwicklungsbiologe
 Karl H. Henking (1923–2005), Schweizer Ethnologe
 Monika Henking (* 1944), Schweizer Kirchenmusikerin